Blindendorf heißen folgende geographische Objekte:

 Blindendorf (Gemeinde Ternitz), Ortsteil von Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Blindendorf (Gemeinde Lambrechten), Ortschaft von Lambrechten, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Blindendorf (Gemeinden Katsdorf, Ried), Ortschaft von Katsdorf und Ried in der Riedmark, Bezirk Perg, Oberösterreich
sowie:
 Blindendorf (bei Ottendorf), abgegangener Ort in der heutigen Gemeinde Großmugl, Bezirk Korneuburg, Niederösterreich

Siehe auch:
 Blindorf